Кучуков — фамилия. Известные носители:
 Кучуков, Магомет Шабазович (1919—2006) — советский и российский балкарский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Кучуков, Мурат — предводитель восстания в Чечне.
 Кучуков, Раиль Фазылович (род. 1952) — российский оперный певец (баритон), заслуженный артист России.